A Seleção Brasileira de Futebol participou de 14 jogos em 2006, dos quais venceu 12, empatou um e perdeu apenas um. Entretanto, a derrota marcou por ter sido nas quartas-de-final da Copa do Mundo. O Brasil perdeu por 1 a 0 para a França e deu adeus precocemente à competição, da qual era favorita. O resultado gerou uma renovação na comissão técnica e no plantel. O treinador Carlos Alberto Parreira foi dispensado logo após o Mundial.

Para reestruturar a seleção, a CBF resolveu surpreender e anunciou o nome do ex-volante Dunga, capitão do tetracampeonato em 1994 (quando o Brasil foi treinado justamente por Parreira). Para o cargo de auxiliar técnico, saiu Zagallo e assumiu o ex-lateral Jorginho, companheiro de Dunga nas Copas de 1990 e 1994, entre outras conquistas em quase oito anos atuando juntos na canarinha. Sob o comando do novo treinador, o Brasil realizou seis jogos em 2006, vencendo cinco e empatando um.

Os artilheiros do ano foram Kaká e Ronaldo, com sete gols cada. Adriano, com cinco gols, e Juninho Pernambucano, com três, ficaram logo atrás. Durante a temporada, a seleção marcou 37 gols e sofreu apenas cinco.

Jogadores
A seleção contou com 41 jogadores ao longo da temporada de 2006. O meia Kaká foi quem mais atuou. Ele jogou 13 dos 14 jogos, só ficando de fora do empate em 1 a 1 com a Noruega. Já Gilberto Silva, Juan e Robinho atuaram em 12 partidas.

O goleiro que mais atuou foi Dida, com sete jogos. Porém, após o técnico Dunga assumir o controle da seleção, os goleiros foram Gomes e Helton, que atuaram em quatro e dois jogos, respectivamente.

O Brasil jogou com os seguintes jogadores durante o ano:

Jogos

Amistosos
Esses foram os jogos amistosos:

Copa do Mundo
Esses foram os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2006:

Ver também
Seleção Brasileira de Futebol
Campanha do Brasil na Copa de 2006

Ligações externas 
 
 
 

Futebol de 2006 no Brasil
2006